Ария 30 лет — девятый концертный альбом российской хеви-метал группы «Ария». Является записью концерта 28 ноября 2015 года в московском в концертном зале «Stadium Live», состоит из 2 DVD и 2 CD с аудиоверсией выступления группы. Выпущен лейблом «М2БА». В честь тридцатилетия «Арии» музыканты пригласили бывших участников коллектива и совместно исполнили лучшие песни из репертуара группы. Уникальное выступление прошло в рамках празднования юбилея на ARIA FEST 2015. Продажи издания начались 26 ноября 2016 года.

История создания 
9 ноября 2016 года на официальном сайте группы появилось сообщение о том, что в конце ноября будет выпущен новый концертный релиз под названием «30 лет», являющийся записью концерта «Арии» в концертном зале «Stadium Live» 28 ноября 2015 года.

CD/DVD 1

CD/DVD 2

Состав группы 
 Михаил Житняков — вокал (Часть 1, Часть 2 — треки 7-11);
 Владимир Холстинин — гитара;
 Сергей Попов — гитара;
 Виталий Дубинин — бас-гитара, бэк-вокал;
 Максим Удалов — барабаны.

Приглашённые участники 
 Валерий Кипелов — вокал (Часть 2);
Часть 2, треки 7-11:
 Сергей Маврин – гитара;
 Сергей Терентьев – гитара;
 Александр Манякин – барабаны;
 Алик Грановский – бас.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт группы «Ария»
«30 лет! Юбилейный концерт» на «Яндекс.Музыка»

Концертные альбомы 2016 года
Концертные альбомы группы «Ария»